Llei antitabac d'Espanya (2011)
 Llei antitabac d'Espanya (2006)
 Llei antitabac a l'Uruguai
 Llei antitabac a Andorra